Папа Стефан I
 Стефан I од Иберије
 Стефан I Цариградски
 Стефан I од Троа
 Стефан I Угарски
 Стефан I Трпимировић
 Стефан I од Спанхеима
 Стефан I Бургундски
 Стивен од Енглеске
 Стефан I од Санкере
 Стефан Немања
 Стефан I Баварски
 Стефан I Котроманић
 Стефан I од Молдавије
 Стефан Батори

Види још 
 Стефан II